

Geografia 
 Eddington – città della Contea di Penobscot, Maine (Stati Uniti d'America)
 Eddington –  census-designated place statunitense in Pennsylvania

Persone 
 Arthur Eddington – fisico che fornì la prima prova sperimentale della relatività generale.

Astronomia 
 Eddington – cratere lunare
 2761 Eddington – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Edington